Аббревиатура DAO может означать:
 Data Access Object — шаблон проектирования
 Data Access Objects — технология доступа к данным компании Microsoft
 Disc-At-Once (диск за раз) — метод записи компакт-дисков, при котором записывающий лазер не выключается во время записи, и в конце записи диск финализируется.
 Dragon Age: Origins — RPG 2009 года.
 Double Action Only — ударно-спусковой механизм «только двойного действия»

См. также 
 Дао (значения)